Trekanttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trekanttjärnarna, sjö i Ljusdals kommun, 
Trekanttjärnen, Härjedalen, sjö i Bergs kommun, 
Trekanttjärnen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn